Miejscowości w USA:
 Vanceboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven
 Vanceboro – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Vanceboro (ang. Vanceboro Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington